It’s a Man’s World:

 It’s a Man’s World (альбом Шер) — двадцать второй студийный альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный 6 ноября 1995 на лейбле WEA Records.
 It’s a Man’s World (альбом Анастейши) — пятый студийный альбом американской певицы Анастейши, выпущенный 9 ноября 2012 года на лейбле BMG Rights Management.